Пасос () — имя собственное; распространено в виде топонимов и фамилий.
 Пасос Алвес, Леонардо (более известный как Ле́о Па́сос; род. 1989) — бразильский футболист, нападающий клуба «Хакоах» (Рамат-Ган).
 Пасос Мендес, Хосе Мария (род. 1974) — испанский бывший мини-футбольный игрок.
 Пасос-де-Борбен — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Понтеведра в составе автономного сообщества Галисия.